Пек, ПЕК - многозначное понятие.

Топоним 
 Пек — река в юго-восточной Европе

Фамилия 
()
 Пек, Боб (1945—1999) — британский актёр.
 Пек, Грегори (1916—2003) — американский актёр.
 Пек, Джастин (род. 1987) — американский хореограф.
 Пек, Джош (род. 1986) — американский комик, актёр, режиссёр и продюсер.
 Пек, Итан (род. 1986) — американский актёр.
 Пек, Морган Скотт (1936—2005) — американский психиатр, публицист.
 Пек, Рауль (род. 1953) — гаитянский кинорежиссёр, сценарист, журналист и общественный деятель.
 Пек, Рори (1956—1993) — независимый репортёр и оператор англо-ирландского происхождения.
 Пек, Сесилия (род. 1958) — американская актриса, продюсер и режиссёр-документалист.
 Пек, Чарльз Хортон (1833—1917) — американский миколог.
 Пек, Элла Рей (род. 1990) — американская актриса.
 Пек, Энни Смит (1850—1935) — американская альпинистка и писательница.
 Пек Джонсон, Беверли (1904—2001) — американский музыкальный педагог.

Аббревиатура 
 ПЕК — Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Перевод с греческого под редактированием епископа Кассиана (Безобразова) (Москва, РБО, 1997 год)

Другое 
 Пек — человек, фотографирующий сам себя.
 Пек — продуктовый магазин в Милане.
 Пек — остаток от перегонки каменноугольного, торфяного, древесного дёгтя.
 Пек — английская единица объёма, равная 1/4 части бушеля или 2 галлонам.

См. также 
 Peck